Урага́н может обозначать:

В метеорологии 
 Ураган — название тропических циклонов, в основном в Северной и Южной Америке.
 Ураган — ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого больше 32 м/с.

Названия художественных произведений 
 «Ураган» — очерк Владимира Гиляровского о смерче 1904 года.
 «Ураган» — 6-й студийный альбом рок-группы «Агата Кристи», записан в 1996 году.

Фильмы 
 «Ураган» — немой художественный фильм Бориса Сушкевича.
 «Ураган» — агитпропфильм по сценарию Б. Л. Бродянского, СССР, 1931 год. Режиссёр — Владимир Вайншток.
 «Ураган» () — фильм-драма, США, 1937 год. Режиссёр — Джон Форд.
 «Ураган» () — фильм-боевик, Гонконг, 1972 год. Режиссёр — Ло Вэй.
 «Ураган» () — фильм-драма, США, 1979 год. Режиссёр — Ян Троэлль.
 «Ураган» () — фильм-мелодрама, Италия, 1996 год. Режиссёр и исполнитель главной роли — Леонардо Пьераччони.
 «Ураган» () — мексиканская теленовелла, 1997—1998 годы.
 «Ураган» () — фильм-драма, США, 1999 год. Режиссёр — Норман Джуисон.

В технике и военном деле

Автомобили 
 «Ураган» — полноприводный четырёхосный (8×8) тяжёлый колёсный грузовой автомобиль МАЗ-543/МАЗ-7310.
 «Лавина-Ураган» — российский бронированный водомётный спецавтомобиль.
 «Ураган» — система распознавания автомобильных регистрационных знаков.

Корабли 
 «Ураган» — тип броненосных башенных лодок Российского императорского флота типа монитор.
 «Ураган» — однобашенный броненосец береговой обороны Российского императорского флота, головной в серии броненосцев типа «Ураган»
 «Ураган» — тип сторожевых кораблей ВМФ СССР 1927—1935 годов постройки.
 «Ураган» — малые ракетные корабли проекта 1240 на подводных крыльях.
 «Ураган» («Мытищи») — малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

Вооружение 
 «Ураган» — реактивный морской пятиствольный бомбомёт РБУ-1200.
 «Ураган» — 220-мм реактивная система залпового огня 9К57.
 «Ураган-1М» — российская бикалиберная 220/300-мм реактивная система залпового огня 9К512.
 «Ураган» — корабельный зенитный ракетный комплекс средней дальности М-22.
 «Ураган» — кодовое название первого ядерного испытания Великобритании, 1952 год.

Авиация и космос 
 «Ураган», «Ураган-М», «Ураган-К» — серии космических аппаратов спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.
 «Ураган» — проект РКК «Энергия» и Института географии РАН по дистанционному зондированию Земли с МКС при помощи цифровых фотокамер (см.).
 Дассо MD-450 «Ураган» () — французский истребитель-бомбардировщик, первый серийный реактивный самолёт ВВС Франции.
 Хоукер Харрикейн (англ. Hawker Hurricane) — британский одноместный истребитель времён Второй мировой войны, разработанный фирмой Hawker Aircraft Ltd в 1934 году.

В спорте 
 «Ураган» — украинский мини-футбольный клуб из Ивано-Франковска.
 «Ураган» — флорбольный клуб (Санкт-Петербург).

Персоналии 
 Ураган, Александр Автономович (1911—1992) — советский контр-адмирал

Прозвище людей 
 «Ураган» — прозвище боксёра Рубина Картера
 «Ураган»- прозвище футболиста Гарри Кейна (Тоттенхэм)

См. также 
 Uragan D2
 Хуракан